Solstik har flere betydninger:
 Solstik – sygdom, som skyldes overdreven udsættelse for sollys
 Solstik (film fra 1953) – dansk komediefilm fra 1953 af Astrid Henning-Jensen og Bjarne Henning-Jensen
 Solstik (film fra 1981) – dansk kortfilm fra 1981 instrueret af Vlado Oravsky
 Solstik (bærsort) – bærrene fra krydsningen mellem solbær og stikkelsbær
 Solstik – en Jumbobog